Die News of the World Darts Championship 1982 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 15. Mai 1982 in der Londoner Wembley Arena ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 35. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die zehnte Austragung mit internationaler Beteiligung. Teilnahmeberechtigt waren neben den acht Gewinnern der regionalen Meisterschaften der Saison 1981/82, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden, auch die Sieger der Qualifikationsturniere in Irland, Schottland und den Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung wurde vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger wurde der Regionalmeister der Midland Counties Roy Morgan (Wheel of Worfield, Worfield), der im Finale den walisischen Regionalmeister Jim Hughes (Parcwern Country Club, Ammanford) besiegen konnte.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1982. In: mastercaller.com, abgerufen am 21. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1982
Dartveranstaltung 1982
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena